Михаи́л Панько́в:
 Паньков, Михаил Анатольевич (род. 1952) — российский военный деятель, генерал-полковник, Герой России;
 Паньков, Михаил Владимирович (род. 1981) — российский самбист, чемпион России, Европы и мира;
 Паньков, Михаил Фёдорович (1923—1984) — полный кавалер ордена Славы.